Can Turró, a Cabanelles
 Can Turró, a Santa Maria de Palautordera
 Mas Turró, a l'Alt Empordà
 Ramon Turró i Darder
 Baldomer Cateura i Turró

Per a les postres nadalenques, vegeu:
 Torró